Internet Architecture Board
 Interactive Advertising Bureau – amerykańska organizacja działająca w Polsce jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 kod IATA McConnell Air Force Base

Radzieckie bomby pozoracyjne
 IAB-500
 IAB-3000